Peter Nielsen kan henvise til flere personer:

 Peter Nielsen (stænderdeputeret) (1779-1847) – slesvigsk stænderdeputeret
 Peter Nielsen (botaniker) (1828-1897) – dansk botaniker og plantepatolog
 Peter Nielsen (politiker, 1831-1924) – dansk politiker, medlem af Folketinget
 Peter Nielsen (skuespiller) (1876-1949) – dansk skuespiller
 Peter Nielsen (arkitekt) (1886-1969) – dansk arkitekt
 Peter Nielsen (politiker, 1910-1976) – dansk politiker, medlem af Folketinget
 Peter Nielsen (illustrator) (født 1946) – dansk illustrator
 Peter Nielsen (digter) (født 1948) – dansk digter
 Peter Nielsen (fodboldspiller) (født 1968) – dansk tidligere landsholdspiller
 Peter Nielsen (politiker) – medlem af Grønlandskommissionen
 Peter Nielsen (bokser) - dansk amatørbokser; dansk mester i letsværvægt i 1950 og 1953.

Desuden:
 Peter Heine Nielsen – dansk skakspiller